Ricca ima više značenja:
 Ricca, Biella
 Ricca, Cuneo
 Ricca, Torino